Posta ima više značenja:
 Posta (Rijeti)
 Posta (Vičenca)